G6 steht für:
 G6 (Europäische Union), Zusammenschluss der sechs einwohnerstärksten EU-Länder
 die Gruppe der sechs großen Industrienationen, die sich auf dem G6-Gipfel in Rambouillet 1975 trafen
 die Gruppe der sechs wichtigsten Akteure bei der so genannten Doha-Runde
 Canon PowerShot G6, eine digitale Kompakt-Kamera, siehe Canon Powershot G-Reihe
 Denel G6, eine südafrikanische Selbstfahrlafette
 Gulfstream G650, ein US-amerikanisches Geschäftsreiseflugzeug
 BYD G6, ein Pkw-Modell von BYD Auto
 Pontiac G6, ein Pkw-Modell von General Motors
 die Autobahn Peking–Lhasa in China
 LG G6, ein Smartphone-Modell von LG
 Air Volga (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Angkor Airways (IATA-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

G 6 steht für:
 Abteilung G 6 in einem militärischen Stab, zuständig für Führungsunterstützung
 Vossloh G 6, eine dreiachsige Rangierlokomotive

Siehe auch:
 Like a G6
 G06

Abkürzung